Les Mystères de Paris est un roman d’Eugène Sue publié entre 1842 et 1843 dans le Journal des débats. Après une adaptation sur scène en 1844, il a fait l'objet de plusieurs adaptations à l'écran :
 Les Mystères de Paris, film français de Victorin Jasset (1909)
 Les Mystères de Paris, film français d’Albert Capellani (1912)
 Les Mystères de Paris, film français de Charles Burguet (1922)
 Les Mystères de Paris, film français de Félix Gandéra (1935)
 Les Mystères de Paris, film français de Jacques de Baroncelli (1943)
 Les Mystères de Paris, film italien de Fernando Cerchio (1957)
 Les Mystères de Paris, téléfilm de Marcel Cravenne, avec François Maistre, François Chaumette, Victor Lanoux (1961)
 Les Mystères de Paris, film français d’André Hunebelle, avec Jean Marais (1962)
 Les Mystères de Paris, série télévisée française d'André Michel (1980)
 Les Mystères de Paris, série d'animation de Véronique Puybaret et Matthieu Dubois (2020)

Références

Voir aussi
 Les Nouveaux Mystères de Paris, série de romans écrits par Léo Malet et mettant en scène le détective Nestor Burma.
 Les Futurs Mystères de Paris, série de romans signée Roland C. Wagner mêlant roman policier, science-fiction et fantastique. Elle met en scène le détective mutant Temple sacré de l’Aube radieuse.